Der Begriff Meshing bezeichnet:

 eine Gruppe von Verfahren in der Computergrafik sowie der Simulation der physikalischen Eigenschaften von Festkörpern und Fluiden, bei der eine gegebene Oberfläche oder ein gegebenes Raumvolumen durch eine Menge kleinerer, meist sehr einfacher Elemente angenähert wird; siehe Gitter (Geometrie)#Gittererzeugung.
 der Betrieb eines Mesh-WLAN.